poduszka – podparcie głowy
 poduszka – część mózgu
 poduszka powietrzna – część składowa samochodu
 poduszka berlińska – rodzaj progu spowalniającego na jezdni
 poduszka płynnościowa – portfel aktywów o dużej płynności

oraz

 poduszeczka liściowa